Сезон 2014/15 — 23-й сезон для московского «Динамо» в чемпионате России, а также 92-й со дня основания футбольного клуба.

По итогам предыдущего сезона «Динамо» заняло 4-е место в Премьер-лиге и получило возможность участвовать в Лиге Европы, стартуя с третьего отборочного раунда.

Сезон начался 31 июля 2014 года со стартом в Лиге Европы. Первый матч нового сезона в Премьер-лиге «Динамо» сыграло 3 августа с «Ростовом».

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор: Банк ВТБ

В сезоне 2014/15 у «Динамо» сменился поставщик экипировки, на смену Adidas пришёл Nike.

Предсезонные и товарищеские матчи 
Первый матч «Динамо» провело на домашней базе в Новогорске, а затем 24 июня отправилось на предсезонные сборы в Австрию, где сыграло 7 матчей.

Изначально 27 июня планировалось провести матч с албанским клубом «Кукеси».

Молодёжная команда 
Молодёжная команда «Динамо» провела сбор в Германии со 2-го по 16-е июля. Тренировки и игры проходили в спортивно-тренировочном центре «Ээриккиля».

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2014/2015

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2014/15 был утверждён 24 июня 2014 года. «Динамо» открыло сезон домашним матчем с «Ростовом».

Лига Европы 
Жеребьёвка матчей третьего квалификационного раунда прошла 18 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Ответный матч с «Хапоэлем» пройдёт на нейтральном поле в Никосии на Кипре, так как УЕФА запретила проводить матчи на территории Израиля.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 

2014/2015
Динамо Москва
Чемпионат России по футболу 2014/2015